Uma2rman (ранние названия — «Уматурман», «Uma2rmaH») — российская рок-группа из Нижнего Новгорода. Изначально состояла из братьев Кристовских — Сергея и Владимира, которые назвали группу в честь любимой актрисы Умы Турман. В дальнейшем для концертов были наняты дополнительные музыканты: Сергей Солодкин — барабаны, Юрий Терлецкий — соло-гитара, Алексей Каплун — клавишные, Александр Абрамов — саксофон, Сергей Серов — тромбон.

Приобрела известность после песен: «Прасковья», «Ума Турман», «Проститься», а также песни, звучавшей в финальных титрах фильма «Ночной Дозор». Также группа спела заглавную песню к ситкому «Папины дочки».

Группа получила награду как «Лучший дебют 2004» по версии Премии MTV RMA. В 2005 году группа в номинации «Прорыв года» и «Лучшая песня» с песней «Проститься» получила две награды Премии Муз-ТВ и была номинантом на премию «Лучший альбом».

В 2016 году группа стала лауреатом премии «Золотой граммофон 2016».

История 
Группа «Уматурман» (первоначально носившая название «Не нашего мира») была образована в июле 2003 года, когда братья Кристовские на нижегородской студии записали демо-альбом, состоящий из 15 песен. Его отправили в Москву по фирмам грамзаписи.

Первое публичное выступление группы в Москве состоялось 19 декабря 2003 года (в день рождения В. Кристовского) в клубе «16 тонн» на концерте Земфиры. Друзья, пригласив их туда в качестве подарка на день рождения, уже там сообщили братьям о том, что они смогут выйти на сцену и вместе с певицей исполнить свою песню «Прасковья» (запись которой они же ранее передали самой Земфире и она ей очень понравилась).

Первый клип группы был снят 23—24 марта 2004 года в городах Ялта и Гурзуф на ту же самую композицию, ставшую к тому времени настоящим хитом.

В июне «Уматурман» выступает на открытии Московского международного кинофестиваля, где в качестве почётного гостя был Квентин Тарантино.

Творчеством группы также заинтересовался режиссёр фильма «Ночной Дозор» Тимур Бекмамбетов и предложил им записать саундтрек к фильму. Фильм имел шумный успех в прокате, а главная песня долгое время оставалась на верхних строчках многих хит-парадов. После этого были сняты ещё два клипа: «Проститься» и «Ума Турман».

23 сентября того же года выходит дебютная пластинка группы «В городе N», а 16 октября группа становится победителем на церемонии MTV Russia Music Awards в номинации «Лучший дебют».

В 2005 году группа заключила контракт на выступления во Франции с компанией Warner Music. Агенты Умы Турман не дали согласие на использование имени актрисы, из-за чего группе пришлось сменить название на предложенное французскими партнёрами — «Uma2rman», или иногда «Uma2rmaH».

Группа неоднократно выступала на рок-фестивале «Нашествие».

В 2007 году группа написала текст и озвучила заставку сериала «Папины дочки». В 2009 ими был написан саундтрек к фильму «О, счастливчик!». В 2010 году приняли участие в работе над мультфильмом «Белка и Стрелка. Звёздные собаки». В том же году дали два квартирника — 12 марта (ДК им. Зуева) и 25 ноября (Клуб «Мао»).

В 2011 году выпускают четвёртый альбом «В этом городе все сумасшедшие», становятся номинантами премии Муз-ТВ в номинации «Лучшая рок-группа», но уступают группе «Мумий Тролль».

В 2014 году, 17 сентября, группа выступает на торжественном открытии нового московского клуба «Бруклин».

В 2015 г. братьями Кристовскими была написана заглавная песня к телесериалу канала СТС «Принц Сибири», а в саундтрек сериала вошли ещё 4 песни группы.

В 2018 году при участии саунд-продюсера Павло Шевчука выходит альбом «Не нашего мира», носящий более экспериментальный характер. В него вошла песня «С любимыми не расставайтесь».

22 апреля 2022 г. в «Чартовой дюжине» «Нашего радио» стартовала песня «Звёзды». Это особенная песня: В. Кристовский рассказал, что впервые поработал в соавторстве именно над ней — в этой песне он впервые поёт не свои стихи (текст написала Татьяна Лукина)

В апреле-мае 2022 участвовали в патриотическом марафоне «Zа Россию».

31 октября 2022 г. группа «Уматурман» и Сергей Корсаков презентовали в Музее космонавтики в Москве клип на песню «Звёзды», кадры которого были сняты на Международной космической станции. Это первый российский клип, фрагменты которого вместе со звуком были записаны в космосе

Состав

Текущие участники 
Владимир Кристовский (с 2003) — вокал, гитары, перкуссия, автор
 Сергей Кристовский (с 2003) — бас-гитара, гитара, бэк-вокал, аранжировки, перкуссия
 Юрий Терлецкий (с 2005) — соло-гитара
 Алексей Каплун (с 2004) — клавишные
Пётр Михеев (с 2021) — ударные
 Александр Абрамов (с 2011) — саксофон, бэк-вокал
 Сергей Серов (с 2014) — тромбон

Бывшие участники 

Сергей Солодкин (2004—2021) — ударные

Дискография 
Студийные альбомы:

Сборники

Синглы:
«—» песня отсутствовала в чарте

Видеоклипы 
 2004 — Прасковья
 2004 — Проститься
 2004 — Ума Турман
 2005 — Ума Турман (Tarantino Version)
 2005 — Ты далеко
 2005 — Теннис
 2005 — Скажи
 2006 — Кино
 2006 — Париж
 2006 — Дождись (feat. Тимати)
 2006 — В городе лето
 2007 — Папины дочки (OST Папины дочки)
 2007 — Куда приводят мечты
 2008 — Не позвонишь (feat. Патрисия Каас)
 2008 — Дайте сигарету! (feat. Вера Полозкова, Александр А. Ревва)
 2008 — Калифорния
 2009 — Романс
 2009 — Брат бородат (feat. Нестрой-Band)
 2010 — В городе дождь (OST Белка и Стрелка. Звёздные собаки)
 2011 — Оля из сети
 2011 — Мама
 2013 — Танцуй, муза
 2014 — Налей мне
 2015 — Happy (OST Принц Сибири)
 2015 — Токсины
 2016 — Бестия
 2016 — Зависть
 2017 — Камон
 2017 — В одну сторону (feat. Павло Шевчук)
 2018 — С любимыми не расставайтесь (feat. Павло Шевчук)
 2018 — Все на футбол. Все на Матч
 2018 — Настя
 2019 — Сверкайте, Катя
 2020 — Серёга говорит (feat. Василий Уриевский)
 2020 — Луч солнца золотого
 2021 — Поговори со мной
 2022 — Атомная любовь
 2022 — Звёзды (feat. космонавт Сергей Корсаков)

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Сергей Кристовский — Официальный сайт
 Интервью на радио «Эхо Москвы»
 Фотогалерея с концерта Uma2RmaH (03/10/2008)
 Группа «Уматурман» и Игорь Бутман выступили на авиабазе в Сирии
 Группа «UMATURMAN» на открытии московского клуба Brooklyn

Музыкальные коллективы России
Группы поп-рока
Поп-группы России
Музыкальные коллективы Нижнего Новгорода
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2003 году
Семейные музыкальные коллективы
Братья Кристовские
 
Исполнители Velvet Music